Cordova steht für:

 Cordova (Schiff), deutsches Schiff aus dem Ersten Weltkrieg
 Apache Cordova, von Nitobi entwickeltes Webframework, siehe PhoneGap

Cordova ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Córdova (1892–1983), ecuadorianischer Politiker
 Arturo de Córdova (1908–1973), mexikanischer Schauspieler
 Cayetano Córdova Iturburu (1899–1977), argentinischer Journalist, Kunstkritiker und Schriftsteller
 Cléverson Gabriel Córdova (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Daniel García Córdova (* 1971), mexikanischer Geher
 Dante Córdova Blanco (* 1943), peruanischer Politiker
 Edinson Edgardo Farfán Córdova (* 1974), peruanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Chuquibambilla
 Emilio Córdova (* 1991), peruanischer Schachspieler
 Enrique Córdova (1881–1966), salvadorianischer Politiker und Diplomat
 Félix Córdova Dávila (1878–1938), puerto-ricanischer Politiker
 Fidel Córdova (* 1989), chilenischer Fußballspieler
 France A. Córdova (* 1947), US-amerikanische Astrophysikerin und Direktorin der National Science Foundation
 Frederick de Cordova (1910–2001), US-amerikanischer Filmregisseur und Produzent
 Héctor Guerrero Córdova (* 1941), mexikanischer Ordensgeistlicher, Prälat von Mixes
 Ismael Cruz Córdova (* 1987), puerto-ricanischer Schauspieler
 Jesús Eduardo Córdova (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Córdova (1822–1861), bolivianischer Armee-Offizier und Präsident
 Jorge Luis Córdova (1907–1994), puerto-ricanischer Politiker
 Kaspar Ferdinand von Cordova (1674–1756), k.k. Feldmarschall und Ritter des goldenen Vließes, Graf von Alagon
 Luis de Córdova y Córdova (1706–1796), spanischer Admiral
 Luis Fernández de Córdova (1798–1840), spanischer Generalkapitän
 Natalia Cordova-Buckley (* 1982), mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Nicolás Andrés Córdova (* 1979), chilenischer Fußballspieler
 Roberto Córdova (1899–1967), mexikanischer Jurist
 Roberto Suazo Córdova (1927–2018), honduranischer Politiker, Präsident (1982–1986)
 Sebastián Córdova (* 1997), mexikanischer Fußballspieler
 Sergio Córdova (* 1997), venezolanischer Fußballspieler

Cordova ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Cordova (Alabama)
 Cordova (Alaska)
 Cordova (Illinois)
 Cordova (Kalifornien)
 Cordova (Kentucky)
 Cordova (Maryland)
 Cordova (Minnesota), im Le Sueur County
 Cordova (Montana)
 Cordova (Nebraska)
 Cordova (New Mexico)
 Cordova (New York)
 Cordova (North Carolina)
 Cordova (South Carolina)
 Cordova (Tennessee)
 Cordova (West Virginia)
 Cordova Township (Illinois)
 Cordova Township (Minnesota)

in Kanada:
 Cordova (British Columbia)

auf den Philippinen:
 Cordova (Cebu), Stadtgemeinde in der Provinz Cebu

im National Register of Historic Places der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Cordova Avenue Bridge, in Miami, Arizona, ID-Nr. 88001690
 Cordova House, in Tucson, Arizona, ID-Nr. 72000198
 Cordova Post Office and Courthouse, in Cordova, Alaska, ID-Nr. 77001571
 Cordova School, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 95000932
 Cordova Theater, in Pullman, Washington, ID-Nr. 04000200

Siehe auch:

 Córdoba